François Baucher (1796-1873), écuyer et maître de dressage français ;
  (1878-1947), joueur anglais de cricket ;
 Lise Baucher-Morency, écrivaine et éditrice canadienne ;
  (né en 1929), architecte belge.

Voir aussi 

 
 
 

Patronyme français